Eva Habermann – attrice tedesca
 Nico Habermann – informatico, matematico e accademico olandese
 Sven Habermann – ex calciatore canadese